Нгуен, Дастин:

 Нгуен, Дастин (актёр) — американский актёр, сценарист, продюсер и режиссёр вьетнамского происхождения.
 Нгуен, Дастин (художник) — американский художник комиксов, вьетнамского происхождения.